Albicella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ávila (provinshuvudstad), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Ávila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar